Джерем:

 Джерем — департамент в Камеруне, входит в состав региона Адамава
 Джерем — название реки Санага в верхнем течении.
 Лом и Джерем — департамент в Камеруне, входит в состав региона Восточного региона.